Damp – comune tedesco dello Schleswig-Holstein
 Damp – album di Foetus del 2006
 DAMP – acronimo inglese di Damage-Associated Molecular Pattern